Третий глаз (эзотерика) — в мистике и эзотерике невидимое око человека, символически располагаемое на лбу между бровями, открывающееся в процессе самопознания, принося восприятия за пределами обычного зрения.
 Третий глаз (чакра)
 Теменной глаз

Эзотерическая анатомия человека